Adina Diaconu (* 14. Oktober 1999 in Slatina) ist eine rumänische Tischtennisspielerin. Sie ist zweifache Mannschafts-Europameisterin.

Karriere 
Diaconu zählte in ihrer Jugend zu den besten Spielerinnen Europas. Insgesamt holte sie neunzehn Medaillen bei Jugend-Europameisterschaften, davon zwölfmal Gold. Bei Jugend-Weltmeisterschaften gewann die Rumänin sechs Medaillen, davon 2016 Gold im Doppel mit Landsfrau Andreea Dragoman nach einem Finalsieg über Hina Hayata und Miyu Katō. 2014 vertrat sie ihr Land bei den Olympischen Jugendspielen, wo sie mit der Mannschaft auf Rang 9 kam und im Einzel-Viertelfinale gegen Doo Hoi Kem verlor. Bei dreimaliger Teilnahme am World Team Cup zog sie mit dem Team jeweils ins Viertelfinale ein. Ihr bestes Ergebnis bei Weltmeisterschaften war der Viertelfinaleinzug mit dem Team im Jahr 2018. Am erfolgreichsten spielte Adina Diaconu allerdings bei Europameisterschaften auf. Hier sicherte sie sich neben zwei Goldmedaillen (2017 & 2019) auch zwei Silbermedaillen (2015 & 2021) zusammen mit der Mannschaft. 2022 errang sie zudem Bronze im Doppel mit María Xiao.

Turnierergebnisse

Weblinks

Einzelnachweise 

Tischtennisspieler (Rumänien)
Teilnehmer der Olympischen Jugend-Sommerspiele 2014
Universiadeteilnehmer (Rumänien)
Teilnehmer der Sommer-Universiade 2019
Europameister (Tischtennis)
Rumäne
Geboren 1999
Frau